Antonio Filograna (1923-2011) – imprenditore e dirigente sportivo italiano
Eugenio Filograna (1955) – imprenditore, politico e dirigente sportivo italiano
Fernando Filograna (1952) – vescovo cattolico italiano